Hermann Glauert, matematico ed aerodinamico britannico
Ludwig Glauert, paleontologo, erpetologo e curatore museale australiano
Similitudine di Prandtl-Glauert
Singolarità di Prandtl-Glauert